Soul:
 Соул — направление в музыке
 Soul (серия игр)
 Kia Soul — автомобиль

См. также 
Соул (значения)
Soul Asylum
Soul Militia